Alucinação
 Alucinação (álbum de Belchior)
 Alucinação (álbum de Leonardo)
 Kaboom, filme (2010) de ficção científica exibido em Portugal como Alucinação

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música